Turkije een land.
Turkeye Een plaats in Zeeland, in de gemeente Sluis.